Diagnosi – procedura di ricondurre ad una categoria un fenomeno o un gruppo di fenomeni, dopo averne considerato ogni aspetto
 Diagnosi – valutazione professionale del pedagogista sui processi evolutivi ed educativi della persona
 Diagnosi – descrizione scritta di una specie o di altri taxa che la valga a distinguere da tutte le altre